Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 4-ї категорії Nokia Cup 1999, який уперше і востаннє відбувся в Простейові (Чехія). 

Александра Фусаї і Наталі Тозья виграли титул, перемігши у фіналі пару Квета Грдлічкова і Гелена Вілдова з рахунком 3–6, 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 1999 Nokia Cup Doubles Draw 

Nokia Cup
Тур WTA 1999